Sezon 2010 w International GT Open – piąta edycja serii wyścigowej International GT Open. Sezon rozpoczął się 17 kwietnia na torze Circuit Ricardo Tormo, a zakończył się 31 października na torze Circuit de Barcelona-Catalunya, po rozegraniu 16 rund.

Lista zgłoszeń

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Generalna

Super GT

GTS

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona International GT Open

2010
2010 w sportach motorowych